Ирурсун ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Барранка. Занимает площадь 3,5 км². Население — 2 230 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры